Појам Хаумеа може да се односи на:
 Хаумеа (митологија)
 Хаумеа (патуљаста планета)